Hard Luck – film del 1917 diretto da Arthur Hotaling
Hard Luck – film del 1919 diretto da Al Christie
Fortuna avversa (Hard Luck) – film del 1921 diretto da Buster Keaton e Edward F. Cline
Hard Luck – film del 2006 diretto da Mario Van Peebles